Суасон-Юг () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Суасон. Население кантона на 2011 год составляло 27 244 человека.

Код INSEE кантона — 0241. Всего в кантон Суасон-Юг входило 11 коммун, из них главной являлась Суасон.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

Беллё — население 3 867 чел.
Берзи-ле-Сек — население 400 чел.
Бийи-сюр-Эн — население 1 102 чел.
Вобюэн — население 770 чел.
Курмель — население 1 708 чел.
Мерсен-э-Во — население 943 чел.
Мисси-о-Буа — население 111 чел.
Нуайян-э-Аконен — население 487 чел.
Плуази — население 81 чел.
Сетмон — население 587 чел.
Суасон — население 17 188 чел. (частично)

Экономика 
Структура занятости населения (без учета города Суасон):

 сельское хозяйство — 4,3 %
 промышленность — 24,9 %
 строительство — 10,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 41,6 %
 государственные и муниципальные службы — 19,0 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 27,4 % голосов Франсуа Олланду против 25,2 % у Николя Саркози и 24,7 % у Марин Ле Пен, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 50,1 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 30,8 %, Сеголен Руаяль — 24,6 %; 2 тур: Саркози — 55,3 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 4-му избирательному округу департамента Эна они в 1-м туре поддержали кандидата левых Мари-Франсуазу Бештель, получившую 27,2 % голосов, но во 2-м туре отдали большинство голосов — 50,7 % — её оппоненту Изабель Летрийяр.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна